Capitool (Washington), zetel van de volksvertegenwoordiging in Washington
 Capitool (Monrovia), zetel van de volksvertegenwoordiging in Monrovia, Liberia
 Capitool (Toulouse), het stadhuis van Toulouse
 Het Capitool, een Nederlands televisieprogramma
 Capitool (reisgids), een Nederlandse serie reisgidsen

Zie ook 
 Capitol, doorverwijspagina
 Capitole, doorverwijspagina